Oostenrijks curlingteam (mannen)
Oostenrijks curlingteam (vrouwen)
Oostenrijks curlingteam (gemengddubbel)